Dellbrück bezeichnet:

 Dellbrück, einen Ortsteil von Bargenstedt in Schleswig-Holstein
 Dellbrück (Köln), einen Stadtteil von Köln
Preußen Dellbrück, früherer Fußballverein

Siehe auch:
 Delbrück (Begriffsklärung)